Stati Uniti d'America
 Swanton – villaggio della Contea di Saline, Nebraska
 Swanton – villaggio della Contea di Fulton, Ohio
 Swanton – città della Contea di Franklin, Vermont